Иван Иванович Матевосов (1905—1979) — народный комиссар внутренних дел Армянской ССР, генерал-майор (1945).

Биография 
Работал в территориальных структурах органов государственной безопасности, контрразведчик. Помощник начальника 7-го отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД СССР. С марта 1941 — начальник 3-го отделения 2-го отдела следственной части НКГБ СССР. В 1941—1943 — старший следователь по особо важным делам. С мая 1943 — нарком внутренних дел Армянской ССР. С сентября 1947 — начальник 2-го управления ГУЛАГа МВД СССР. С марта 1953 — начальник 2-го, затем — 4-го отдела 4-го управления МВД СССР. 8 мая 1954 уволен в запас по служебному несоответствию, 23 октября 1954 лишён генеральского звания.

Звания 
 старший лейтенант государственной безопасности;
 подполковник государственной безопасности;
 подполковник, 11.02.1943;
 комиссар государственной безопасности, 12.05.1943;
 генерал-майор, 09.07.1945.

Награды

Литература 
 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне. Том V. Книга 1. Вперёд на запад;
 Саркисян А. Е. Разведка и контрразведка: армянский след (Биографические очерки о разведчиках и контрразведчиках). — Е., «Амарас», 2005, с. 197;
 Саркисян А. Е. Органы госбезопасности СССР в Великой Отечественной войне: армянский след // Журнал «Айкакан банак». Май 2005 г. // Маштоц: независимый информационно-научный портал, Краснодар.

Примечания

Ссылки 
 Альманах «Россия. XX век»
 Центр генеалогических исследований

Персоналии:Лорийская область
Сотрудники НКВД
Народные комиссары и министры Армянской ССР
Лишённые воинского звания